Kamiński (forma żeńska: Kamińska, liczba mnoga: Kamińscy) – nazwisko polskie. Obecnie jest to szóste pod względem popularności nazwisko w Polsce. Wg bazy PESEL 17.01.2015 r. nosiło je 60 846 Polek i 59 863 Polaków.

Nazwisko pochodzi od rzeczownika pospolitego kamień albo toponimów Kamień, Kamienica, Kamieniec, wywodzących się etymologicznie od wyrazu kamień.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Aleksander Kamiński ps. „Kamyk” (1903–1978) – pedagog, wychowawca, twórca metody zuchowej, wybitny instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów
 Aleksander Kamiński (1823–1886) – malarz i pedagog
 Alina Kamińska (ur. 1929) – polska chemiczka
 Alina Kamińska (ur. 1967) – polska aktorka
 Andrzej Kamiński – polski dziennikarz i pisarz-reportażysta
 Bronisław Kamiński (ujednoznacznienie)
 Emilian Kamiński (ur. 1952) – aktor i reżyser teatralny, filmowy i musicalowy, wokalista i pisarz
 Franciszek Kamiński (ujednoznacznienie)
 Ida Kamińska (1899–1980) – aktorka, nominowana do Oscara
 Jakub Kamiński (ur. ok. 1908, zm. ok. 1946) – łódzki fabrykant
 Jan Kamiński (oficer II RP) (1912–1944) – polski dowódca wojskowy
 Jan Kamiński (1922–2016) – polski minister
 Jan Nepomucen Kamiński (1777–1855) – polski aktor, pisarz, reżyser
 Janusz Kamiński (ur. 1959) – amerykański operator filmowy i reżyser polskiego pochodzenia
 Jarosław Kamiński (ur. 1960) – polski montażysta filmowy
 Jarosław Kamiński (ur. 1965) – litewski polityk
 Jerzy Kamiński (1926–2003) – polski działacz polityczny, senator III RP
 Jerzy Sulima-Kamiński (1928–2002) – polski pisarz, poeta i dziennikarz radiowy
 Józef Kamiński (1788–1839) – generał powstania listopadowego
 Józef Kamiński (1896–?) – działacz społeczny, bankowiec, poseł na Sejm IV kadencji II Rzeczypospolitej
 Józef Kamiński (1903–1972) – kompozytor i wiolonczelista
 Józef Kamiński (ur. 1919) – generał LWP
 Józef Kamiński – administrator diecezji mińskiej
 Julia Kamińska (ur. 1987) – polska aktorka
 Kamila Kamińska (ur. 1988) – polska aktorka
 Kazimierz Kamiński (ujednoznacznienie)
 Krystian Kamiński – poseł na Sejm IX kadencji
 Łukasz Kamiński – polski historyk, pracownik IPN
 Małgorzata Kamińska (ur. 1949) – polska producentka filmowa
 Małgorzata Kamińska (ur. 1984) – polska judoczka
 Marcin Kamiński (ur. 1977) – polski szachista
 Marcin Kamiński (ur. 1992) – polski piłkarz, reprezentant Polski na Euro 2012
 Marek Kamiński (ur. 1964) – polski podróżnik, polarnik
 Marek Kamiński (ur. 1961) – biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce
 Marek Kazimierz Kamiński (1948–2000) – polski historyk
 Mariusz Kamiński (ur. 1965) – polski polityk prawicowy, poseł na Sejm III RP, były szef CBA, szef MSWiA  
 Mariusz Kamiński (ur. 1978) – polityk, działacz PiS, poseł na Sejm VI kadencji
 Michał Kamiński (ur. 1972) – polski polityk PiS, PO a potem UED, były rzecznik prasowy Prezydenta RP, były przewodniczący grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE
 Mieczysław Kamiński – syn Jana Nepomucena Kamińskiego, aktor prowincjonalny w Galicji
 Romuald Kamiński (ur. 1955) – biskup
 Stefan Kamiński (1907–1974) – polski księgarz, antykwariusz i wydawca
 Tomasz Kamiński (ur. 1965) – polski muzyk bluesowy
 Tomasz Kamiński (ur. 1979) – polski polityk, poseł na Sejm
 Władysław Kamiński – (ujednoznacznienie)
 Zbigniew Kamiński (ujednoznacznienie)
 Zdzisław Kamiński (1946–1989) – dziennikarz polski
 Zygmunt Kamiński (ujednoznacznienie)

Zobacz też:
 Bohdan Kaminský (1859–1929) – pseudonim czeskiego poety Karela Bušeka
 Kaminski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polskie nazwiska